Dallos István (18. század) református lelkész
Dallos István (1901–1972) író
Dallos István fényképész